Dieselöl bezeichnet:

veraltet den Dieselkraftstoff
umgangssprachlich ein Schmieröl für Dieselmotoren